Дзьо́ґан (яп. 貞観 — дзьоґан, «чистий погляд») — ненґо, девіз правління імператора Японії з 859 по 877 роки.

Хронологія 
 6 рік (864) — виверження вулкану Фудзі;
 8 рік (866) — монополізація родом Фудзівара посади регента сессьо;
 12 рік (870) — завершенно складання поправок років Дзьоґан до основного закону ріцурьо.

Порівняльна таблиця

Див. також 
 Японське традиційне літочислення

Японське літочислення